Diolcus är ett släkte av insekter. Diolcus ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldskinnbaggar
Diolcus